Klostermühl ist der Ortsname von

 Klostermühl (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Klostermühl, bis 2015 Name des Ortsteils Klostermühle (Windberg) der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Klostermühle